Li-shih Shui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sanchuan He, vattendrag, Shanxi, 
 Beichuan He (vattendrag i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar